Нина Ивановна Гуля́ева (род. 18 апреля 1931, Москва, РСФСР, СССР) — советская и российская актриса; народная артистка РСФСР (1969).

Биография 
Родилась 18 апреля 1931 года в Москве. В 1954 году окончила Школу-студию МХАТ (курс С. Блинникова и Г. Герасимова) и в том же году была принята в труппу Художественного театра. После раздела МХАТа в 1987 году стала актрисой МХТ имени А. П. Чехова.

В кино снимается с 1957 года. Дебютировала в короткометражном фильме «Телеграмма» (1957) — по рассказу К. Г. Паустовского.

Семья 
Первый муж — Михаил Горюнов, актёр (поженились на третьем курсе школы-студии МХАТ, прожили больше десяти лет).

Второй муж — Вячеслав Невинный (1934—2009), советский и российский актёр театра и кино, народный артист СССР (1986).

 Сын — Вячеслав (род. 1965), актёр МХТ имени А. П. Чехова, заслуженный артист РФ (2005).
 Внучки — Иветта (род. 1993) и Василиса (род. 2001)

Творчество

Роли в театре 
 1954 — «Анна Каренина» по роману Л. Н. Толстого — Серёжа
 1954 — «Синяя птица» М. Метерлинка — Митиль
 1955 — «Платон Кречет» А. Е. Корнейчука — Майя
 1956 — «Кремлёвские куранты» Н. Ф. Погодина — Маруся
 1956 — «Забытый друг» А. Д. Салынского — Шурик
 1957 — «Дворянское гнездо» по И. С. Тургеневу — Леночка Калитина
 1957 — «Ученик дьявола» Б. Шоу — Эсси
 1958 — «Зимняя сказка» Шекспира — принц Мамиллий
 1959 — «Битва в пути» по роману Г. Е. Николаевой — Даша
 1961 — «Три толстяка» Ю. К. Олеши — Суок
 1962 — «Дом, где мы родились (пьеса)» П. Когоута — Петра
 1963 — «Егор Булычов и другие» М. Горького — Александра
 1964 — «Я вижу солнце (пьеса)» Н. Думбадзе и Г. Лордкипанидзе — Хатиа
 1967 — «Ночная исповедь (пьеса)» А. Н. Арбузова — Лёля
 1968 — «Враги» М. Горького — Надя
 1969 — «Первый день свободы (пьеса)» Л. Кручковского — Люцци
 1971 — «Дульсинея Тобосская (пьеса)» А. М. Володина. Постановка О. Н. Ефремова — Санчика
 1971 — «Последние (пьеса)» М. Горького — Любовь
 1972 — «Сталевары» Г. К. Бокарева. Постановка О. Ефремова — Зоя Самохина
 1975 — «Сладкоголосая птица юности» Т. Уильямса — мисс Люси
 1977 — «Последний срок» по повести В. Г. Распутина — Старуха Анна
 1977 — «Три сестры» А. П. Чехова — няня Анфиса
 1981 — «Тартюф» Мольера. Постановка А. Эфроса — Дорина
 1979 — «Утиная охота» А. В. Вампилова — Валерия
 1980 — «Чайка» А. П. Чехова. Постановка О. Ефремова — Полина Андреевна
 1985 — «Серебряная свадьба (пьеса)» А. Н. Мишарина — Устинья Карповна
 1985 — «Дядя Ваня» А. П. Чехова. Постановка О. Ефремова — Марина
 1987 — «Иванов» А. П. Чехова. Постановка О. Ефремова — Зинаида Саввишна
 1989 — «Варвары (пьеса)» М. Горького — Притыкина
 1997 — «Женитьба» Н. В. Гоголя — Арина Пантелеймоновна
 2009 — «Дворянское гнездо» по роману И. С. Тургенева — Марфа Тимофеевна Пестова 2014 — «Деревня дураков» по повести Н. Ключарёвой — бабка Фима
 2019 — «Белые ночи» по роману Ф. М. Достоевского — Бабушка
 2019 — «Дядя Ваня» А. П. Чехова в Театре Наций — няня Марина

Работы на телевидении 
 1968 — Поэма о топоре Н. Погодина (телеспектакль); Н. Богомолов

Фильмография 
 1957 — Телеграмма — Манюшка
 1959 — В степной тиши — Настя Ковшова
 1963 — Теперь пусть уходит — Фелисити Кендел
 1967 — Твой современник — Зойка
 1969 — Только три ночи — Люба Ермакова

 Озвучивание фильмов 
 1961 — Алые паруса — Ассоль (роль Анастасии Вертинской)
 1972 — Руслан и Людмила — Людмила (роль Наталии Петровой)

 Озвучивание мультфильмов 
 Три мешка хитростей (1954) — Лиса Золотые колосья (1958) — девочка Олеся
 Краса ненаглядная (1958) — Царевна
 Первая скрипка (1958) — кузнечик Удалец Похитители красок (1958) — Розовая краска Розита
 Приключения Буратино (1959) — Буратино
 Пастушка и трубочист (1965) — Пастушка
 Гунан-Батор (1965) — Оюун
 Русалочка (1968) — Русалочка
 Капризная принцесса (1969) — Принцесса
 Сказка сказывается (1970) — Василиса
 Сокровища затонувших кораблей (1973) — Сева, Боря
 Как грибы с горохом воевали (1977) — прекрасная царевна Белянка
 Зайчонок и муха (1977) — Мама-зайчиха
 Фитиль № 178: «Исполнение желаний» (1977) — Золотая рыбка Лев и девять гиен (1988) — Гиена-Тётя

Радиоспектакли 
 Большая докторская сказка (1978) — Принцесса

 Награды 
 заслуженная артистка РСФСР (1963)
 народная артистка РСФСР (1969)
 Государственная премия РСФСР имени К. С. Станиславского (1978) — за роль старухи Анны в спектакле «Последний срок» по повести В. Г. Распутина Орден «За заслуги перед Отечеством» III степени (20 декабря 2021 года) — за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (6 июля 2006 года) — за большой вклад в развитие театрального искусства и многолетнюю творческую деятельность орден Почёта (23 октября 1998 года) — за многолетнюю плодотворную деятельность в области театрального искусства и в связи со 100-летием Московского Художественного академического театра Благодарность Президента Российской Федерации (31 мая 2011 года) — за большой вклад в развитие отечественного театрального искусства и многолетнюю творческую деятельность''
 Премия газеты «Московский Комсомолец» (2010) в номинации «Гвоздь Сезона» — за роль Марфы Тимофеевны Пестовой в спектакле МХТ имени А. П. Чехова «Дворянское гнездо» (режиссёр: Марина Брусникина)
 Премия «Звезда театрала» журнала «Театрал» (2020) в номинации «Лучшая женская роль второго плана» — за роль Бабушки в спектакле МХТ имени А. П. Чехова «Белые ночи» (режиссёр: Айдар Заббаров)
 Специальная премия «Золотая маска» «За выдающийся вклад в развитие театрального искусства» (2020).

Примечания

Ссылки 
 Гуляева Нина Ивановна — animator.ru 

Выпускники Школы-студии МХАТ
Персоналии:Московский Художественный театр имени Чехова
Актёры и актрисы Московского Художественного театра
Травести
Актрисы озвучивания СССР
Невинные